«Летающая крепость» — нарицательное имя, часто применяемое к крупным, многомоторным, хорошо оснащённым оборонительным вооружением летательным аппаратам.

Авиация 
 B-17 Flying Fortress — бомбардировщик Боинг Б-17 «Летающая крепость», прародитель термина.
 B-29 Superfortress — бомбардировщик Боинг Б-29 «Суперкрепость».
 Boeing XB-38 Flying Fortress — экспериментальный самолёт на базе Боинг Б-17E, совершивший первый полёт 19 мая 1943 года.
 Boeing YB-40 Flying Fortress — малосерийный самолёт с усиленным оборонительным вооружением (ганшип) на базе Боинг Б-17F.
 Boeing C-108 Flying Fortress — малосерийный военно-транспортный самолёт на базе Боинг Б-17E; один из C-108 Flying Fortress использовался в качестве VIP-транспорта генерала Макартура.

Кинематограф 

 «» — британский художественный фильм 1942 года.
  — американский документальный фильм 1944 года.
 «», другое название «Flying Fortress» («Летающая крепость») — американский художественный фильм 2012 года.